Border Wolves – cortometraggio del 1916 diretto da James W. Horne (diciassettesimo episodio del serial The Girl from Frisco)
Border Wolves – cortometraggio del 1917 diretto da George Marshall
Border Wolves – film del 1938 diretto da Joseph H. Lewis